Schichtl ist der Familienname von

 Franz August Schichtl (1849–1925), deutscher Zauberkünstler und Puppenspieler
 Michael August Schichtl (1851–1911), deutscher Schausteller
 Hans Schichtl (1943-), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Theaterfamilie Schichtl
 Schiechtl